Il toponimo Kladruby può riferirsi a diverse località della Repubblica Ceca:

Kladruby, comune del distretto di Benešov
Kladruby, comune del distretto di Rokycany
Kladruby, comune del distretto di Strakonice
Kladruby, città del distretto di Tachov, sede di un importante ex-monastero
Kladruby, comune del distretto di Teplice